Waseneck steht für
 Burg Waseneck, Ruine bei Oberndorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Burgstall Waseneck abgegangene Burg in Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Waxeneck